Michele I – metropolita di Kiev

 Michele I di Braganza – re del Portogallo e dell'Algarve
 Michele I Cerulario – patriarca di Costantinopoli
 Michele I d'Epiro – despota dell'Epiro
 Michele I del Montenegro – ultimo re del Montenegro
 Michele I di Polonia – sovrano di Polonia e re della Confederazione polacco-lituana
 Michele I Rangabe – imperatore bizantino
 Michele I di Romania – re di Romania
 Michele I di Russia –  primo zar di Russia della dinastia dei Romanov
 Michele I di Serbia – principe di Serbia
 Michele I di Tver' –  Principe di Tver', e Gran Principe di Vladimir e santo ortodosso russo
 Michele I di Vladimir – Gran Principe di Kiev e Gran Principe di Vladimir-Suzdal

Pagine correlate 
Michele
Michele I di Alessandria